

Astronomia
 2779 Mary – asteroide della fascia principale

Cinema
 Mary – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Warwick Trading Company
 Mary – cortometraggio del 1915 diretto da Langdon West
 Mary – film del 1931 diretto da Alfred Hitchcock
 Mary – film del 2005 diretto da Abel Ferrara
 Mary – film del 2019 diretto da Michael Goi

Geografia

 Mary – comune della Saona e Loira
 Mary-sur-Marne – comune di Senna e Marna

 Mary – capoluogo della Provincia di Mary

Musica
 Mary – album di Mary Travers del 1971
 Mary – album di Mary J. Blige del 1999
 Mary – singolo dei Supergrass del 1999, dall'album Supergrass
 Mary – singolo dei Gemelli DiVersi del 2003, dall'album Fuego
 Mary – singolo degli Scissor Sisters del 2004, dall'album Scissor Sisters

Onomastica
 Mary – variante del nome proprio di persona Maria

Televisione 
Mary – serie televisiva statunitense (1985-1986)

Pagine correlate 

Maria